«На межі» — студійний альбом українського гурту «ДахаБраха».

 На межі (фільм, 2001) — ірландський фільм режисера Джона Карні.
 На межі (фільм, 2012) — американський кримінальний трилер режисера Асгера Лета.
 На межі (фільм, 2017) — німецький фільм режисера Фатіха Акіна.
 На межі майбутнього — американський військово науково фантастичний фільм 2014 року режисера Дуга Лаймана.